Чемпионат Эстонии по футболу 1951 года — 7-й чемпионат Эстонской ССР по футболу, в котором участвовало 10 команд. Чемпионом в третий раз стал «Балтфлот» (Таллин).

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1951
Футбол в СССР в 1951 году
1951 год в Эстонии